Sport
 Grasshopper Club Zürich - Zwitserse voetbalclub
 Grasshopper Club (hockey) - Zwitserse hockeyclub
 VV Grasshoppers - Nederlandse amateurvoetbalclub uit Hoogwoud
 Grasshoppers (basketbalvereniging) - basketbalvereniging uit Katwijk

Overig
 Grasshoppers (aerobatiekteam) - voormalig aerobatiekteam van de Koninklijke Luchtmacht
 Grasshopper (app) - een educatieve mobiele app voor softwareprogrammeurs
 Grasshopper (vliegtuigfabriek)
 Grasshopper (J.J. Cale) - album van J.J. Cale
 Grasshopper (Spin) - single van Spin
 Operation Grasshopper, project in Suriname om vanuit de lucht onderzoek te doen naar mogelijke bodemschatten